Aletta Jorritsma (1989), rameuse néerlandaise
 Annemarie Jorritsma (1950-), femme politique néerlandaise
 John Jorritsma (1956-), homme politique néerlandais